Села:
 Білопіль — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Білопіль — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Білопіль — Хмельницька область, Шепетівський район
Інше:
 Білопіль — заказник